Chandauli (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Chandauli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chandauli